†Обамадон (†Obamadon) — монотипний рід вимерлих ящірок ряду Лускаті (Squamata), представлений єдиним видом Обамадон витончений (†Obamadon gracilis). Знайдений у відкладеннях Пізньої крейди у штатах Вайомінг та Монтана. Вимерли разом з іншими динозаврами під час Крейдового вимирання.

Назва 
Названий на честь 44-го президента США Барака Обами, через зовнішні ознаки (міцні зуби). Автор таксона назви неодноразово згадував, що його метою не було знущання з президента. Назва була записана у 2012 році, проте офіційно опублікована у 2013.

Будова 
Класифікований за залишками двох щелеп з характерними витонченими зубами. Тварина мала близько 30 см висоти, споживала рослинну їжу та комах.

Класифікація 
Obamadon є членом клади Polyglyphanodontia.

Примітки

Джерела 
 Obamadon // Prehistoric Wildlife, - URL